Le Grand Prix moto d'Argentine 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016.

La compétition se déroule du  au  sur l'autódromo Termas de Río Hondo.

C'est la treizième édition du Grand Prix moto d'Argentine et la troisième édition sur l'autódromo Termas de Río Hondo.

Classement des MotoGP 
À la suite de l'incident survenu lors de la séance , la course est écourtée à 20 tours.

Classement Moto2

Classement Moto3

Références 

2016
Sport en Argentine en 2016
Sport en avril 2016
Argentine